Санта Катарина, Пиједра Бланка има више значења:

 Санта Катарина, Пиједра Бланка (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Санта Катарина, Пиједра Бланка (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику